Диссоциа́ция в широком смысле слова — растворение, распад.
 Диссоциация в физической химии и биохимии — распад сложных химических соединений на составляющие компоненты и/или элементы.
 Электролитическая диссоциация — разновидность диссоциации, при которой молекулы электролита распадаются на ионы под воздействием молекул растворителя.
 Термическая диссоциация — разновидность диссоциации, вызываемая нагревом или охлаждением вещества.
 Диссоциация в психологии — защитный механизм психики, «отделение» себя от своих неприятных переживаний. Лежит в основе диссоциативных расстройств.